Il singolare del Monte Carlo Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Muster ha battuto in finale Boris Becker 4-6, 5-7, 6-1, 7-6 (8-6), 6-0.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1995
ATP Tour 1995